Тамы́ш (, ) — железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположенная в одноимённом селе .

История 
В строительстве вокзала, открытого в 1949 году, были задействованы пленные немцы.

В советские годы с остановкой на станции следовали пригородные электропоезда и поезда местного значения. Во время грузино-абхазской войны станция и её инфраструктура пострадали. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, начал поддерживать порядок на станции своими силами: восстанавливать здание вокзала, расчищать территорию и высаживать цветы. В восстановлении жителю помогло руководство Абхазской железной дороги.

Инфраструктура 
На станции находится одноэтажное здание вокзала. В декабре 2022 года капитально отремонтирована крыша, заменены окна, двери и электропроводка.

В феврале 2022-го завершены ремонтно-восстановительные работы второго приёмо-отправочного пути и введён дополнительный обгонный железнодорожный путь длиной 900 метров, способный вместить 67 вагонов.

По состоянию на 2022 год пассажирское движение на станции отсутствует, электрификация после военного конфликта не восстановлена.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Грузинской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии
Очамчирский район